Ruff steht für:
 Ruff (Virginia), Unincorporated Community im Mathews County, Virginia
 Ruff (Washington), Unincorporated Community im Grant County (Washington), Washington
 Ruff (Rapper), Schweizer Rapper
 Ruff (Familienname), deutscher Name